Ma Lin est un nom chinois, porté notamment par :

 Ma Lin () peintre actif au , sous la Dynastie Song du Sud.
 Ma Lin (), 1873 - 1945, seigneur de la guerre de la clique des Ma, dans les provinces du Gansu et du Qinghai.
 Ma Lin (), né en 1962, joueur de football chinois ;
 Ma Lin (, né en 1980, joueur de tennis de table chinois.